Элк-Сити (, ) — название нескольких населённых пунктов в США:

Населённые пункты США 
 Элк-Сити — статистически обособленная местность в Айдахо.
  — город в Канзасе.
  — город в Оклахоме.

См. также 
 Элк () — город в Польше.

 Элк-Айленд (Лосиный остров) — национальный парк в Альберте, Канада.
 Элк-Лейк (Лосиное озеро) — топонимы Канады и США.
 Элк-Маунтин (Лосиная гора) — городок в Вайоминге, США.
 Элк-Крик (Лосиный ручей) — топонимы США.
 Элк-Ривер (Лосиная река) — топонимы Канады и США.
  — музыкальная арт-поп-группа из Нью-Йорка, существующая с 1997 года.